Le detentrici del titolo sono Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová, ma la Šafářová si è ritirata prima dell'inizio del torneo. Bethanie Mattek-Sands giocherà insieme a Sabine Lisicki, ma sono state battute al secondo turno dalle sorelle Anastasia e Arina Rodionova.

Hanno vinto il torneo Martina Hingis e Sania Mirza, battendo in finale Lucie Hradecká e Andrea Hlaváčková con lo score di 7-6(1) 6-3

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarti di finale)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (terzo turno)
  Tímea Babos /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova /  Elena Vesnina (terzo turno)
  Raquel Atawo /  Abigail Spears (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (primo turno)

  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (terzo turno) 
  Jaroslava Švedova /  Samantha Stosur (secondo turno) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Coco Vandeweghe (quarti di finale) 
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (semifinale) 
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (primo turno) 
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (semifinale) 
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (primo turno)

Wild card 

  Tammi Patterson /  Olivia Rogowska (primo turno)
  Daniela Hantuchová /  Jarmila Wolfe (ritirate)
  Kimberly Birrell /  Priscilla Hon (primo turno) 
  Ellen Perez /  Belinda Woolcock (primo turno) 

  Alison Bai /  Naiktha Bains (primo turno) 
  Jessica Moore /  Storm Sanders (secondo turno) 
  Shūko Aoyama /  Makoto Ninomiya (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2016
WTA Tour 2016